

Cinema 
 Animal Crackers – film del 1930 diretto da Victor Heerman
 Animal Crackers – film del 2017 diretto da Tony Bancroft, Scott Christian Sava e Jaime Maestro

Fumetto 
  Animal Crackers – striscia a fumetti, da cui ne è stata tratta una serie TV

Gastronomia  
  Animal Crackers – famoso biscotto-crackers americano con la forma di diversi animali

Teatro 
 Animal Crackers – musical del 1928 di Bert Kalmar e Harry Ruby

Televisione 
 Animal Crackers – serie televisiva